Letalski as je lahko:
 letalski as - naziv za uspešnega vojaškega pilota
 Letalski as - film iz leta 1926